Буса́н () — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Верхняя Гаронна. Входит в состав кантона Ориньяк. Округ коммуны — Сен-Годенс.

Код INSEE коммуны — 31083.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 640 км к югу от Парижа, в 60 км к юго-западу от Тулузы.

По территории коммуны протекает река .

Климат 
Климат умеренно-океанический. Зима мягкая и снежная, весна характеризуется сильными дождями и грозами, лето сухое и жаркое, осень солнечная. Преобладают сильные юго-восточные и северо-западные ветры.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 214 человек.

Экономика 
В 2010 году среди 126 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 78 были экономически активными, 48 — неактивными (показатель активности — 61,9 %, в 1999 году было 67,3 %). Из 78 активных жителей работали 71 человек (39 мужчин и 32 женщины), безработных было 7 (3 мужчин и 4 женщины). Среди 48 неактивных 7 человек были учениками или студентами, 30 — пенсионерами, 11 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Св. Иоанна Крестителя
 Руины замка Бусан (XIII век). Исторический памятник с 1926 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Верхняя Гаронна